

События 
 1 апреля
 В городе Мокоа на юго-западе Колумбии в результате наводнения, спровоцировавшего оползни и сход селя, погибли по меньшей мере 154 человека.
 В Парагвае демонстранты захватили здание парламента.
 2 апреля
 Второй тур выборов президента Эквадора. Победу одержал представитель правящего левого блока Альянс гордой и независимой родины Ленин Морено.
 В Армении прошли парламентские выборы, это голосование стало этапом масштабной политической реформы, так как Армения была преобразована в парламентскую республику. Большинство голосов набрали Республиканская партия и блок «Царукян».
 3 апреля
 Теракт в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены.
 4 апреля
 Глава Удмуртии Александр Соловьёв арестован по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей при строительстве дорог.
 Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал поправки в закон «Об образовании в Чеченской Республике», согласно которым учащиеся имеют право носить в учебном заведении одежду или символику согласно народным традициям и религиозным верованиям.
 Официально введена в обращение новая банкнота номиналом 50 евро.
 Один из создателей World Wide Web, британский учёный Тим Бернерс-Ли был удостоен премии Тьюринга.
 Поражение населения химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Погибли 74 человека, ранены 557 человек.
 6 апреля
 Европейский парламент проголосовал за упрощение визового режима для граждан Украины.
 7 апреля
 Авиаудар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат» в провинции Хомс, нанесённый после поражения населения химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).
 Вынесен приговор по делу бойцов украинского батальона «Торнадо», обвиняемых в совершении ряда преступлений в ходе боевых действий на территории Луганской области.
 8 апреля
 Баскская террористическая группировка «Страна Басков и свобода» объявила о своём разоружении.
 Тяжелый американский атомный авианосец «Карл Винсон» во главе ударной группы направился к берегам Корейского полуострова с целью укрепить обороноспособность Южной Кореи и для борьбы с угрозами от КНДР.
 9 апреля
 Движение Pulse of Europe провело демонстрацию сторонников единой Европы в германском городе Кель.
 На президентских выборах в Южной Осетии победу одержал Анатолий Бибилов.
 Постановка «Гарри Поттер и Проклятое дитя» по одноимённой пьесе британской писательницы Джоан Роулинг стала триумфатором на церемонии вручения престижной театральной премии Лоренса Оливье, получив рекордные 9 наград из 11.
 10 апреля
 С Международной космической станции на Землю вернулся экипаж космического корабля «Союз МС-02» — российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимбро.
 Юбилейное сотое вручение Пулитцеровской премии. В числе лауреатов издательская компания McClatchy и The Miami Herald — за публикации о «Панамском архиве».
 11 апреля 
 Компания Microsoft прекратила расширенную поддержку ОС Windows Vista.
 12 апреля
 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу.
 Предприниматель Алишер Усманов подал в Люблинский районный суд Москвы иск против оппозиционного политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией.
 На рассмотрение Совета безопасности ООН был внесен проект резолюции по химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в ходе голосования КНР воздержалась, хотя ранее, как правило, голосовала против резолюций, которые не поддерживала Москва.
 Национальная гвардия Венесуэлы разогнала протестующих жителей муниципии Каррисаль в штате Миранда, протестующие перекрыли в этом районе Панамериканское шоссе.
 13 апреля
 Первое боевое применение самой мощной не-ядерной фугасной бомбы GBU-43B (США).
 14 апреля
 КНДР пригрозила нанести превентивный удар по объектам США в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле в ответ на угрозу Вашингтона нанести удар по Северной Корее в том случае, если КНДР проведет очередное ядерное испытание.
 16 апреля
 Конституционный референдум в Турции о переходе от парламентской формы правления к президентской республике.
 Китай и Непал впервые начали совместные военные учения.
 17 апреля
 Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент.
 18 апреля
 Глава британского правительства Тереза Мэй объявила досрочные парламентские выборы, чтобы получить сильное правительство для подготовки к Brexit.
 20 апреля
 Верховный суд России признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил её деятельность. Организация будет ликвидирована, её имущество — конфисковано в пользу государства.
 Российский пилотируемый космический корабль «Арго» Союз МС-04, стартовав с Гагаринского старта космодрома Байконур, был выведен на орбиту ракетой-носителем Союз-ФГ и через 6 часов пристыковался к стыковочному узлу модуля Поиск международной космической станции, доставив на МКС российского космонавта Фёдора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера.
 21 апреля
 Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1980 году.
 Анатолий Бибилов вступил в должность президента Южной Осетии.
 23 апреля
 Состоялся первый тур президентских выборов во Франции, во второй тур вышли Эмманюэль Макрон (партия «Вперёд!») и Марин Ле Пен («Национальный Фронт»).
 Кенийка Мэри Кейтани выиграла Лондонский марафон, установив рекорд мира для женских забегов — 2:17:01.
 Институт интегральных схем общества Фраунгофера официально объявил о прекращении работы над форматом MP3 в связи с истечением срока патента.
 25 апреля
 Один из организаторов «Русских маршей» Дмитрий Дёмушкин осуждён к 2,5 годам лишения свободы за экстремизм.
 26 апреля
 В городе Далянь на воду спущен первый построенный полностью в Китае авианосец.
 27 апреля
 В Чёрном море северо-западнее пролива Босфор в условиях низкой видимости российский военный корабль-разведчик «Лиман» столкнулся с судном-скотовозом «Youzarsif H» и от полученных пробоин затонул. Весь экипаж «Лимана» в числе 78 человек был спасён.
Провал музыкального фестиваля Fyre Festival на Багамах, позднее прозванный СМИ «худшим музыкальным фестивалем в истории».
 28 апреля
 В Бразилии началась общенациональная забастовка в знак протеста против реформ Мишела Темера.
 Парламент Черногории ратифицировал соглашение о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.
 29 апреля
 Власти Турции заблокировали в стране доступ ко всем языковым разделам Википедии, объяснив этот шаг тем, что Википедия якобы «стала частью клеветнической кампании против Турции на международной арене».

См. также

Примечания